Rok:
 802 rok naszej ery
 802 rok przed naszą erą

Transport:
 droga wojewódzka nr 802 w województwie mazowieckim o długości 38 km łącząca Mińsk Mazowiecki z Seroczynem

Astronomia:
 NGC 802 to galaktyka spiralna z poprzeczką
 (802) Epyaxa to planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Informatyka:
 Projekt IEEE 802
 IEEE 802.11 to grupa standardów IEEE

Technika:
 ZNTK Stargard 802S – wąskotorowy pług śnieżny
 Konstal 802N – tramwaj produkowany w latach 1967–1969 przez Konstal w Chorzowie